Кирпичников, Александр:
 Кирпичников, Александр Александрович (род. 2001) — российский хоккеист.
 Кирпичников, Александр Иванович (1845—1903) — российский историк литературы и филолог.
 Кирпичников, Александр Иосифович (1931—2009) — следователь по особо важным делам, адвокат, писатель.